Hackney Downs (dzielnica)
 Hackney Downs (park)
 Hackney Downs (stacja kolejowa)

Zobacz też 
 Hackney